

„Брокер“ – 1961 
Ravensburg Games No. 602 5 219 X

За играта 
В играта „Брокер“, играчите купуват и продават акции от фондовата борса. Всеки играч разполага с карти, които му позволяват да манипулира пазара в своя полза. Печели този, който притежава най-много пари в брой, след като и последната възможна карта бъде изиграна. Трябва да се играе внимателно, защото срив на пазара може да доведе до загуба още преди играта да е приключила.

Кратка история 
Играта „Брокер“ спада към игрите от тип монополи и първоначално е била издадена през 1961 година от Spencer-Murray Corporation в Пенсилвания. През 1967 година е преиздадена от немската фирма Otto Maier Verlag, която е предшественика на Ravensburger Verlag.

Правила 
„Брокер“ е игра представяща механизмите на фондовите пазари. В играта могат да участват от 2 до 6 играчи, които търгуват с акциите на 4 компании. Пълният комплект се състои от 160 броя акции, 68 броя карти за манипулиране на пазара, 4 броя маркери за цени (съответстващи на четирите компании), пари, игрално табло.

 Въведение

Играта представя пиковете и спадовете на фондовите пазари. Стратегията на всеки играч е да манипулира пазара в своя полза и в неизгода на противниците си.

На всеки играч се раздават определен брой карти и пари, с които да купува и продава дялове. Всяка карта предизвиква промяна в цените на пазара, когато бъде изиграна. Играчите се редуват на ходове. На всеки ход играчите могат да купуват/продават акции и да изиграват карта за манипулиране на пазара. Целта е да се натрупат повече пари, докато опонентите губят колкото се може повече. Печели този, който има най-голяма сума.

 Подготовка

1. Един от играчите изпълнява ролята на банката, като раздава картите, оперира с акциите и парите;

2. Маркерите за отбелязване на цените се поставят на позиция 100, за всяка компания;

3. На всеки играч се раздават по три банкноти с номинална стойност 100, останалите пари и акции се сортират и подреждат до игралното табло;

4. Картите за манипулиране на пазара се разделят на три колоди, според маркировката им: карти 100, 2x карти и 40/60 карти;

5. Трите колоди се разбъркват по отделно и на всеки играч се раздават, обърнати с лицето надолу, следните карти:

	два броя – карти 100
	три броя – 2x карти
	пет броя – 40/60 карти

По този начин всеки играч ще има по десет карти, които може да разглежда, но не бива да показва на другите играчи, докато не дойде ред за изиграването на всяка една от тях.

 Разчитане на картите за манипулиране на пазара

Всяка карта, когато бъде изиграна, предизвиква увеличаване в цената на акциите за една компания и намаляване на цената за една или няколко други компании.

Стрелка, сочеща нагоре, означава увеличаване в цената, според написаното до самата стрелка.

Стрелка, сочеща надолу, означава намаляване в цената, според написаното до самата стрелка.

1 точка – Ако до стрелката има една точка, играчът има право да определи на коя компания цената да бъде променена. Играчът може да избере която и да е компания, но не и тази, която е посочена на самата карта.

3 точки – Ако до стрелката има три точки, цената на трите компании, които не са посочени изрично на картата, се намалява, а цената на посочената компания се увеличава.

1/2 – Цената на посочените (или избрани от играча) акции се намалява на половина.

2x – Цената на посочените (или избрани от играча) акции се удвоява.

100 – Цената се коригира със 100 единици в номинал.

60 – Цената се коригира с 60 единици в номинал.

50 – Цената се коригира с 50 единици в номинал.

40 – Цената се коригира с 40 единици в номинал.

10 – Цената се коригира с 10 единици в номинал.

След като картите бъдат раздадени, всеки играч ги разглежда и подрежда в ръцете си, според компаниите, означени върху тях. Трябва да се има предвид, че някои карти манипулират акциите на конкретно определена компания, докато други дават право за избор на играча.

 Акции

Акциите на отделните компании са поставени в отделни колоди, до игралното табло. Играчите могат да купуват акции само от тези колоди, заплащайки на банката. На играчите не е позволено да купуват и продават акции по между си. Продажбата на акции става, чрез връщането им в колодата до игралното табло и получаване на пари от банката. Покупките и продажбите стават само когато играчът е на ход.

 Основна стратегия

Добра базова стратегия е първоначално изиграване на картите в подкрепа на дадена компания, които са най-малко за съответната компания, след което се изиграват картите за компанията, която може да бъде подкрепена най-силно в края на играта. Разбира се, това се съчетава с купуване на акции, докато цената расте, и продажбата им, когато тръгне да пада.

 Правила за игра

Играчите се редуват, по часовниковата стрелка. Раздавачът винаги играе първи. На всеки ход, всеки играч има право да изиграе по една карта за манипулиране на пазара и да купи/продаде колкото акции пожелае. Играчът може да купува и продава акции преди и след като изиграе своята карта, като има едно ограничение описано в „Ключовото правило“, по-надолу.

Подробните инструкции за един ход на играч са:

1. Избор на карта за манипулиране на пазара;

2. Покупка и/или продажба на акции;

3. Изиграване на картата и преместване на маркерите, спрямо инструкциите на изиграната карта;

4. Покупка и/или продажба на акции;

Изиграните карти се подреждат с лицето нагоре в колода. Веднъж изиграна, картата не може да бъде върната обратно в ръката на играча. На играчите не се позволява да преглеждат колодата с изиграни карти.

Има едно ключово правило, което не бива да се забравя: Ако играчът купи акции на определена компания, след което изиграе карта, която увеличава цената на акциите за тази компания, то той няма право да продаде акциите на този ход (може да го направи на следващия). Аналогично, ако продаде акции на определена компания, изиграе карта, която намалява стойността на тези акции, то няма право да купува акциите до следващия ход.

 Игралното табло: Увеличаване на стойността

Ако стойността на акциите надвиши 250, всеки собственик на акции от съответната компания получава дивиденти, за стойността над 250 за дял. Маркерът за съответните акции се поставя на позиция 250. Примерно, ако цената се е удвоила от 150 на 300 и играчът притежава седем броя акции на тази компания, то той получава от банката 7 x 50 = 350. Маркерът за цената се поставя на 250. Няма ограничение за броя пъти в които цената на определен вид акции може да надхвърли 250.

 Игралното табло: Намаляване на стойността

Ако стойността за определен вид акции спадне под 10 за дял, маркерът за цените се поставя на 10 и всеки играч трябва незабавно да плати на банката по 20 единици номинал за всеки дял който притежава или да върне акциите за съответната компания на банката. Играчът трябва да върне на банката всички дялове за които не може да заплати 20 единици номинал. Играчът няма право да продава акции на други компании с цел да покрие задълженията си.

Всички върнати дялове могат да бъдат купени моментално от играча, чиито ход предстои. Върнатите дялове се управляват по същият начин, както и всички останали. Няма ограничения в броя пъти, когато цената на акциите може да спада под 10.

Когато играчът няма пари да плати задълженията за дяловете, които притежава и остане без пари или акции, то той отпада от играта.

При намаляване цената на половина, ако новата цена не е кратна на 10, маркерът за цената се поставя на по-ниската стойност, кратна на 10. Примерно, ако старата цена е била 150 и следва намаляване на половина, то маркерът се поставя на 70.

 Краят на играта

Играта продължава докато всички раздадени карти бъдат изиграни. Играчът, който има последния ход не може да купува акции през този ход, за да не наруши ключовото правило. Когато всички карти бъдат изиграни, играчите продават всичките си дялове на банката, на цените последно маркирани върху игралното табло. Победителят е този, който има най-много пари в брой.

Източници 
 Broker (1961)
 Broker for J2ME

Игри на дъска